Mohr is een familienaam oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland.

Er zijn vele personen met de naam Mohr, waaronder:
 Ben Mohr - Nederlands illustrator
 Frank Mohr - Nederlands kunstenaar, naamgever aan het Frank Mohr Instituut
 Georg Mohr - Deens wiskundige, naamgever aan de Stelling van Mohr-Mascheroni
 Gerard van der Meer Mohr - Nederlands militair
 Jay Mohr - Amerikaans stand-up comedian en acteur
 Johann Mohr - Duits marinecommandant
 Johan Maurits Mohr - Nederlands-Duits predikant en astronoom
 Joseph Mohr - Oostenrijks priester en dichter. Tekstdichter van Stille Nacht, Heilige Nacht
 Julius Mohr - Nederlands bodemkundige
 Karl Friedrich Mohr - Duits chemicus
 Manfred Mohr - Duits autocoureur
 Marjolein van der Meer Mohr - Nederlandse burgemeester
 Otto Mohr - Duits ingenieur en statisticus, naamgever aan de Wet van Mohr-Coulomb